dolog
 dolog, élettelen tárgyra használt filozófiai fogalom
 dolog, jogi fogalom, a birtokba vehető testi tárgyak, birtokolt tárgy

A dolog
 A dolog (1982), amerikai horrorfilm, rendezte: John Carpenter
 A dolog (2011), amerikai-kanadai horrorfilm, rendezte: Matthijs van Heijningen Jr.